Сезон 2007/2008 беше 45-ият подред на немската Първа Бундеслига. Той започна на 10 август 2007 г. с мача между миналогодишните шампион и вицешампион Щутгарт и Шалке 04. Последният кръг от този шампионат се състоя на 17 май 2008 г. Мачовете се играеха по схемата – един мач в петък, шест в събота и два в неделя, като само последните два кръга всички мачове бяха изиграни в събота.

Байерн Мюнхен осигури своята 21-ва титла в 31-вия кръг след нулево равенство с Волфсбург.

Класиране 

Легенда:

Правила при подреждане: 1-во точки, 2-ро голова разлика, 3-то вкарани голове
Участие в евротурнирите:
Отборът намиращ се на най-висока позиция, която не дава право за участие в Купата на УЕФА, ще участва в Интертото.
1 Херта Берлин получи право за участие в Купата на УЕФА от първия квалификационен кръг, след като бе изтеглен като отбор с най-висок коефициент в ранглистата на УЕФА за феърплей.
2 Борусия Дортмунд ще участва в Купата на УЕФА като финалист в Купата на Германия, поради това че победителят Байерн Мюнхен ще играе в Шампионската лига.
М = мачове, П = победи, Р = равно завършили, З = загубени; Г = голове (вкарани:допуснати); ГР = голова разлика

Резултати

Голмайстори 

Гол + асистенция

Призове 

Играч на Месеца

Мачове без допуснати голове

Стадиони

Вижте също 
 Премиър Лига 2007-08
 Шампионска лига 2007-08
 Купа на УЕФА 2007-08

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Първа Бундеслига

Първа Бундеслига